Over There (qui en anglais signifie « Là-bas ») peut désigner :

Chanson 
 Over There, une chanson très populaire aux États-Unis pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale.

Séries télévisées 
 Over There, une série télévisée australienne (1972) ;
 Over There, une série télévisée américaine (2005).

Cinéma 
 Over There est un film dramatique américain réalisé en 1917 par James Kirkwood.